Thienemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Thienemann (1858–1923), deutscher Dirigent und Komponist 
 August Thienemann (1882–1960), deutscher Zoologe und Ökologe
 August Wilhelm Thienemann (1830–1884), deutscher Pastor, Ornithologe und Vorsitzender des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt
 Ernst-Ludwig Thienemann (1898–1964), Flottillenadmiral der Bundesmarine
 Georg August Wilhelm Thienemann (1781–1863), deutscher Theologe und Ornithologe
 Helmut Thienemann (* 1936), deutscher Industriekaufmann
 Jasmin Thienemann (* 1998), deutsche Sumo-Ringerin
Herbert Thienemann (1884–1963), deutscher klassischer Gitarrist und Komponist
 Johannes Thienemann (1863–1938), deutscher Vogelkundler
 Karl Ludwig Christian Thienemann (1786–1863), deutscher Verleger, Autor und Schauspieler
 Ludwig Thienemann (1793–1858), deutscher Naturforscher
 Otto Thienemann (1827–1905), österreichisch-deutscher Architekt
 Theodor Gotthold Thienemann (1754–1827), deutscher lutherischer Theologe

Sonstiges
 Thienemann Verlag

Siehe auch:
 Dienemann